Ла Лига има више значења:

 Ла Лига
 Ла Лига (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лига (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику